Holy může být:
 Holy (album, U.D.O.) – album německé metalové skupiny U.D.O. z roku 1999
 Holy (album, In Strict Confidence) – album německé elektronické skupiny In Strict Confidence z roku 2004
 Holy (píseň) – píseň britského hudebníka Mika Oldfielda z roku 1989

Související články 
 Holý